aari lub ari – język omocki podgrupy południowej, należących do języków afroazjatyckich, używany w Etiopii
 ari – język trans-nowogwinejski używany w Papui-Nowej Gwinei